О́льга Бори́совна Лопухо́ва:
 Лопухова, Ольга Борисовна (1958—2009) — российский куратор, менеджер арт-проектов.
 Лопухова, Ольга Борисовна (род. 1952) — народная артистка Республики Башкортостан.